Ха́нна Ма́ршалл (; ) — новозеландская актриса кино и телевидения.

Биография 
Ханна Маршалл родилась 17 июля 1984 в  (пригород Окленда, Новая Зеландия). С детства занималась гимнастикой и собиралась принять участие в Олимпийских играх-2000, но из-за травмы спины карьеру спортсменки пришлось окончить, и девушка решила стать актрисой. С 2007 года она начала сниматься в телефильмах и телесериалах, с 2014 года — в кинофильмах.

В 2007 году Маршалл переехала в Австралию, а в 2014 году — в США, и по данным на ноябрь 2016 года проживает в Лос-Анджелесе.

В 2011 году Маршалл номинировалась на  в категории «Самый популярный новый женский талант», но не выиграла награды.

Избранная фильмография 
Широкий экран
 2014 —  / The Infinite Man — Лана

Телевидение
 2007 —  / The Amazing Extraordinary Friends — Вики Ван Хортон (в 18 эпизодах)
 2007 —  / Reckless Behavior: Caught on Tape — Лоррейн
 2007 —  / Shortland Street — Бет Уилсон (в 22 эпизодах)
 2008 —  / Burying Brian — Кимберли (в 3 эпизодах)
 2009 —  / Diplomatic Immunity — Кирсти (в 13 эпизодах)
 2009 —  / All Saints — Сандра (в 1 эпизоде)
 2010—2013 —  / Packed to the Rafters — Лоретта Шембри (в 65 эпизодах)
 2014 —  / ANZAC Girls — сестра Миллисент Паркер (в 1 эпизоде)
 2014 — Морская полиция: Спецотдел / NCIS — Мегги в молодости (в 1 эпизоде 12-го сезона)
 2015 — Посланники / The Messengers — Хоуп Силбёрн (в 1 эпизоде)
 2016 —  / Westside — Джоанн (в 6 эпизодах)

Интернет
 2016 —  / Scary Endings — Шэрон Брэдли (в 1 эпизоде)

Примечания

Ссылки 
 Ханна Маршалл  на сайте showcast.com.au
 Ханна Маршалл  на сайте johnsonlaird.com

Киноактрисы Новой Зеландии